David Wayne (zanger), zanger van de Amerikaanse metalband Metal Church
David Wayne (acteur), acteur in onder andere de film The Andromeda Strain